Цзюцюань:
 Цзюцюань — міська округа в Китаї.
 Цзюцюань — космодром в Китаї.
 Цзюцюань (九泉), «Дев'ять джерел» — одна з назв китайського пекла.